Os Mártires de Rochefort são um conjunto de 829 sacerdotes católicos deportados nos pontões de Rochefort; destes, 547 morreram entre 11 de abril de 1794 e 7 de fevereiro de 1795.

História 
Os pontões de Rochefort são um conjunto de três prisões flutuantes (9 navios retirados do serviço, desfeitos e desmastreados para servirem de lojas ou de prisões), que se encontravam na baía de Rochefort onde muitos sacerdotes católicos que se recusaram a jurar a Constituição Civil do Clero durante a Revolução Francesa foram confinados para serem enviados e deportados às prisões da Guiana Francesa.  

Em 1 de outubro de 1995, 64 desses sacerdotes foram beatificados

Bibliografia 

 Pierre-Grégoire Labiche de Reignefort, Relation très-détaillée de ce qu'on souffert, pour la Religion, les prêtres et autres ecclésiastiques français, ... détenus en 1794 et 1795, pour refus de serment, à bord des vaisseaux "Les Deux-Associés" & "Le Washington" dans la rade de l'île d'Aix. Seconde édition, revue et corrigée et augmentée de près de moitié : en particulier de notices sur plus de quatre-vingt des prêtres morts dans cette déportation, Le Clere, 1801.
 Abbé Isidore-Bernabé Manseau (curé de Saint-Martin-de-Ré), Les prêtres et religieux déportés sur les côtes et dans les îles de la Charente Inférieure, publiée en deux tomes chez Desclée de Brouwer, Bruges.
 Jacques Hérissay, Les Pontons De Rochefort 1792 - 1795, éditions Perrin, 1937.
 Courson, Les prêtres prisonniers sur les pontons de rochefort pendant la révolution.
 Abbé Yves Blomme, Les Prêtres Déportés sur les Pontons de Rochefort, Éditions Bordessoules, 1995.
 Louis Garneray, Mes Pontons - Neuf Années De Captivité, Éditions La Découvrance, 2007.
 Philippe de Ladebat, Seuls les morts ne reviennent jamais : les pionniers de la guillotine sèche, sur Google Books.
 Marcel Meyssignac, Des pontons de Rochefort aux camps de la mort en Guyane un témoignage constant, M. Chastrusse, Brive, 1998.
 A. Gaillemin & J. Bours, « Vie et mort des prêtres meusiens déportés sur les pontons de Rochefort en 1794-1795 », in Bulletin des Sociétés d'histoire et d'archéologie de la Meuse, 1996, n°. 32, pp. 25-102, Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, Bar-le-Duc.
 Philippe Regibier, « De l'adhésion aux Lumières" aux pontons de Rochefort, l'étrange destinée du chanoine Nicolas-Antoine de la Morre (1736-1794) », in Bulletin des Sociétés d'histoire et d'archéologie de la Meuse 1998-2003, n°.34-35, pp. 161-187, Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, Bar-le-Duc, 1964.

Ligações externas 

 Blog catholique 
 Histoire des prêtres réfractaires lors de la Révolution Française 
 Article du Conservateur
 Une monographie de M. le curé Marie-Bon-Philippe Bottin ; publiée par Crapart, Paris, 1796 transcrite en français actuel par Dr. Roger Peters. Par un survivant.
 Relation de ce qu'ont souffert les prêtres conduits à la rade de l'île d'Aix, à la fin de l'année 1793 et au commencement de 1794, par un prêtre du département de l'Allier.
 Le site des jeunes catholiques de la Corrèze : Les déportés de Corrèze, archives.

Beatos da França
Mártires católicos
Revolução Francesa
Pessoas da Revolução Francesa
Grupos de mártires